Снежный вал:
 Снежный вал — природный или искусственно созданный вал из снега.
 Снежный вал — альтернативное название снежного рулона.